Гандо има више значења:

 Гандо (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Гандо (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику